Shimoda ist der Familienname folgender Personen:

 Akifumi Shimoda (* 1984), japanischer Boxer
 Asami Shimoda (* 1986), japanische Schauspielerin und Sängerin
 Atsuko Shimoda (* 1940), japanische Politikerin
 Hayanari Shimoda (* 1984), japanischer Rennfahrer
 Hokuto Shimoda (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Kōhei Shimoda (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Masahiro Shimoda (* 1967), japanischer Fußballspieler
 Takashi Shimoda (* 1975), japanischer Fußballspieler
 Shimoda Takesō (1907–1995), japanischer Diplomat
 Shimoda Utako (1854–1936), japanische Pädagogin
 Yuki Shimoda (1921–1981), US-amerikanischer Schauspieler

Shimoda bezeichnet als Ortsname:

 Shimoda, Stadt in der japanischen Präfektur Shizuoka

Siehe auch:

 Die Judith von Shimoda
 Vertrag von Shimoda